

Just a Little More Love — дебютный студийный альбом французского диджея Давида Гетта, вышедший в 2002 году.

Об альбоме 
С альбома было выпущено 4 сингла - «Just a Little More Love», «Love Don't Let Me Go», «Give Me Something» и «People Come, People Go».

Первый сингл с альбома Just a Little More Love был записан совместно с Крисом Уиллисом в стиле «электро-фанк-хаус». Сам альбом был издан компанией Virgin в июне 2002 года, он был продан тиражом в 250,000 копий. Второй сингл Love Don't Let Me Go, записанный в стиле «техно-диско» был очень похож по звучанию на Depeche Mode.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Virgin Records
Альбомы Давида Гетта
Альбомы, спродюсированные Давидом Гетта